Cette page donne l'état des connaissances sur la généalogie des Bagratides ou Bagratouni en Arménie, qui règnent sur ce pays de 884 à 1045. Une branche cadette de la famille s'est installée en Géorgie et a pris le nom de Bagration (voir sa généalogie).

Note : un trait plein indique une filiation assurée, tandis qu'un trait discontinu indique une filiation hypothétique.

Sources 
 .
 
  .

+
Famille noble arménienne